Джон Говард Гетти Джонсон (; 18 октября 1947, Картидж, Миссисипи - 7 января 2016, Сан-Хосе, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.

Ранние годы 
Играл баскетбол в высшей школе Мессмер (Милуоки, штат Висконсин). В 1966 году помог команде выиграть первенство штата.

По окончании школы начал играть за Университет Айовы. В последнем сезоне игры за университетскую команду установил рекорд по набору очков за игру - 27,9. Также Джонсон имеет двое результативных выступлений: с 49 и 46 очками. Оба сезона, которые он провёл в клубе из Айовы, имел лидирующие показатели в команде по набору очков и подборов.

Карьера в НБА 
Джонсон был выбран на драфте НБА 1970 года под общим 7 номером клубом «Кливленд Кавальерс». Он был первым игроком «кавалеристов», который принял участие в Матче всех звёзд НБА.

В дальнейшем был игроком команд «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Хьюстон Рокетс».

В 1977 году был продан в «Сиэтл Суперсоникс», в котором играл его напарник по университетской команде, Фред Браун. Джонсон был одним из ключевых игроков в составе «сверхзвуковых». В сезоне 1977/78 помог клубу достичь финала, а уже в следующем сезоне - стать чемпионами. В 1982 году завершил карьеру.

Личная жизнь 
Джонсон переехал из Сиэтла в Сан-Хосе, когда его сын Митч был принят в команду Стэнфорда. Его сын играл за баскетбольную команду Стэнфордского университета с 2005 по 2008 года.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания 

Баскетболисты США
Игроки «Айова Хокайс» (баскетбол)
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Сиэтл Суперсоникс»